1962 Голяма награда на Нидерландия е 8-о за Голямата награда на Нидерландия и първи кръг от сезон 1962 във Формула 1, провежда се на 20 май 1962 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия